ringen (ornithologie), het ringen van vogels
ringen (turntoestel), een turntoestel en turnonderdeel
het doden van een boom door een ring bast te verwijderen, waarbij dood hout achterblijft

Zie ook
ring (doorverwijspagina)